Минха () может означать:

 Минха — послеполуденная молитва в иудаизме.
 Минха — жертвоприношение в иудаизме.